Реденсан (порт. Redenção) — топоним.

 Реденсан (Пара) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пара. 
 Реденсан (Сеара) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сеара. 
 Реденсан (микрорегион) — микрорегион в Бразилии, входит в штат Пара.